Ту́нджа (, ) — река в восточной Болгарии и европейской части Турции, левый приток Марицы.

Длина реки составляет 405,2 км.

Берёт начало на южном склоне гор Калоферска-Планина в сердней части Стара-Планины, к северу от Калофера. Течёт по Казанлыкской долине между Балканом и Средней Горой, затем пробивается на юг к долине реки Марицы, в которую и впадает с левой стороны у Эдирне. Бассейн занимает 8429 км². Тунджа в древности называлась Tonzus, а в Средние века — Tuntza.

Примечания

Топографические карты 
  — истоки

Источники 
 

Притоки Марицы
Реки Болгарии
Реки Турции
География ила Эдирне
Пловдивская область
Старозагорская область
Сливенская область
Ямболская область
Хасковская область
Пограничные реки